Altitude steht für:
 Altitude, Vielfliegerprogramm der Air Canada
 Flughöhe eines Luftfahrzeugs
 Höhenwinkel in astronomischen Messungen

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Altitude (Mississippi)
 Altitude (Ohio)

Spielfilme:
 Altitude – Tödliche Höhe, US-amerikanisch-kanadischer Horrorfilm  (2010)
 Altitude (2017), US-amerikanischer Actionfilm mit Dolph Lundgren

Siehe auch:
 Höhe (Begriffsklärung)